Čarovniki s trga Waverly je z emmyjem nagrajena televizijska serija Todda J. Greenwalda.

Čarovniki s trga Waverly lahko pomeni tudi:
 Čarovniki s trga Waverly (soundtrack)
 Čarovniki s trga Waverly (videoigra)
 Čarovniki s trga Waverly: Film